Pretty Girl o Pretty Girls puede referirse a:

Música 
 «Pretty Girl», canción de The Easybeats de 1966.
 Pretty Girls, álbum de Lisa Dal Bello de 1979, o la pista homónima.
 «Pretty Girls», sencillo de Melissa Manchester de 1979.
 «Pretty Girl», canción de Jon B. de 1995.
 «Pretty Girl (The Way)», sencillo de Sugarcult de 2000.
 «Pretty Girls», canción de Neko Case de 2002.
 «Pretty Girls», canción de Against Me! de 2005.
 Pretty Girl, EP de Kara, o la pista homónima.
 «Pretty Girls», canción de Wale de 2009.
 «Pretty Girls», canción de Iyaz de 2011.
 «Pretty Girls», canción de Britney Spears e Iggy Azalea de 2015.
 «Pretty Girl», canción de Maggie Lindemann de 2016.

Otros usos 
 Pretty Girl, apodo dado al personaje Brooke Davis en la serie de televisión One Tree Hill.

Otros 
 Pretty Girls Make Graves, banda estadouninse de art punk.